Pat McCabe ist der Name folgender Personen:

* Pat McCabe (Lacrossespieler) (Patrick J. McCabe; * 1969), US-amerikanischer Lacrossespieler 
 Pat McCabe (Rugbyspieler) (Patrick Joseph McCabe; * 1988), australischer Rugby-Union-Spieler 

Siehe auch:
 Patrick McCabe (auch Pat McCabe; * 1955), irischer Schriftsteller und Schauspieler